Swiridow oder Swiridov ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Andrejewitsch Swiridow (1912–1982), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Alexei Wiktorowitsch Swiridow (1965–2002), russischer Fantasy- und Science-Fiction-Schriftsteller 
 Evgeny Sviridov (* 1989), russischer Violinist
 Georgi Iwanowitsch Swiridow (1927–2014), russischer Schriftsteller
 Georgi Wassiljewitsch Swiridow (1915–1998), russischer Komponist
 Iwan Wassiljewitsch Swiridow (1923–2004), sowjetisch-russischer Generaloberst 
 Karp Wassiljewitsch Swiridow (1896–1967), sowjetisch-russischer Generalleutnant der Panzertruppe 
 Nikolai Iwanowitsch Swiridow (* 1938), sowjetisch-russischer Langstreckenläufer
 Pawel Jefimowitsch Swiridow (1904–1955), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Sergei Petrowitsch Swiridow (* 1990), russischer Leichtathlet 
 Wladimir Petrowitsch Swiridow (1897–1963), sowjetischer General und Hochkommissar für Österreich

Auch:
 Swiridow (Kursk), Weiler im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Swiridow (Rostow), Weiler in der Oblast Rostow

Sviridov bezeichnet:
 (4075) Sviridov, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Swiridowa, weibliche Form